Bous – comune tedesco, situato nel land del Saarland
 Bous – comune del Lussemburgo sud-orientale